Дервіш Сушич (1925—1990) — боснійсько-герцеговинський письменник, драматург, журналіст, член Академії наук і мистецтв Боснії і Герцеговини (з 1975).
 Сафет Сушич (Safet Sušić, 13 квітня 1955, Завидовичі, СФРЮ) — боснійський футбольний тренер.
 Матео Сушич (Mateo Sušić, Мостар) — боснійський футболіст.
 Сеад Сушич (Sead Sušić, 3 січня 1953, Завидовичі, СФРЮ) — югославський футболіст.
 Тіно-Свен Сушич (,  13 лютого 1992, Сараєво) — боснійський футболіст.